Paola Egonu – pallavolista italiana
 Uzo Egonu – artista nigeriano
 Cratere Egonu – cratere meteoritico